Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Kreml Kupa női egyes mérkőzéseit.

A címvédő a szlovák Dominika Cibulková volt, aki ezúttal a negyeddöntőben vereséget szenvedett Caroline Wozniackitól. A dán játékos az elődöntőt is sikerrel vette a svéd Sofia Arvidssonnal szemben, a döntőben pedig 6–2, 4–6, 7–5-re legyőzte az első kiemelt Samantha Stosurt.

Wozniacki karrierje huszadik WTA-címét szerezte meg egyéniben, az aktív játékosok között ezzel a negyedik helyen állt e torna végeztével Serena Williams, Venus Williams és Marija Sarapova mögött. A néhány héttel korábban megnyert, International kategóriájú szöuli viadal után a második versenyét fejezte be veretlenül a szezon során, Premier tornán pedig tizennégy hónap elteltével, a 2011 augusztusában megtartott New Haven-i versenyt követően diadalmaskodott ismét.

Kiemeltek
Az első négy kiemelt a második körben kezdi meg a szereplést.

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Selejtező

Kiemeltek

Főtáblára jutottak

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források 
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

N1